Morake ist der Familienname folgender Personen:

 Ezekiel Morake (* 1996), botswanischer Fußballtorwart
 Gontse Morake (* 2001), südafrikanische Leichtathletin
 Lebohang Morake (* 1964), südafrikanischer Komponist und Musiker, siehe Lebo M
 Pearl Morake (* 1989), botswanische Boxerin
 Tumi Morake (* 1981), südafrikanische Comedian und Schauspielerin